Boltonior (Boltonia) är ett släkte av korgblommiga växter. Boltonior ingår i familjen korgblommiga växter. 

Boltoniorna härstammar från Nordamerika och liknar högvuxna höstastrar. De är populära som trädgårdsväxter, särskilt Boltonia asteroides som har glatta stjälkar och blad och vita till blekvioletta blommor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter